Název Hedčany má několik sídel:

 Hedčany (Kožlany) – vesnice patřící pod město Kožlany v okrese Plzeň-sever
 Hedčany (Dašice) – osada patřící jako sídelní jednotka pod město Dašice v okrese Pardubice